Land's End kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Land's End (udde i Antarktis),

Storbritannien 

 Land's End, udde, England, Cornwall, 

Robotskapade Antarktisförgreningar